Die Euroregion Praděd () ist eine Euroregion in Polen und Tschechien.

Sie wurde am 2. Juli 1997 in Jeseník gegründet. Sitz der Euroregion Praděd sind Prudnik in Polen und Vrbno pod Pradědem in Tschechien. Der Name der Euroregion stammt vom tschechischen Berg Praděd (deutsch Altvater).

Region 

Die Region umfasst:
 : Gemeinden: Birawa, Byczyna, Chronstau, Colonnowska, Comprachtschütz, Czissek, Dąbrowa, Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Groß Neukirch, Himmelwitz, Kędzierzyn-Koźle, Klein Strehlitz, Korfantów, Krapkowice, Leschnitz, Lubrza, Niemodlin, Nysa, Oberglogau, Olszanka, Opole, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawlowitzke, Poppelau, Proskau, Prudnik, Reinschdorf, Rudniki, Skoroszyce, Stubendorf, Tułowice, Ujest, Walzen, Zdzieszowice, Zülz
 : Okres Bruntál, Okres Jeseník

Treffen der Euroregion

Literatur 
 Euroregion Praděd = Euroregion Pradziad. Olomouc: Český statistický úřad, Krajská reprezentace Olomouc; Ostrava: Český statistický úřad, Krajská reprezentace Ostrava; Opole: Urząd Statystyczny w Opolu, 2005. ISBN 80-250-1063-5.
 Prezentujemy Euroregion Pradziad = Představujeme Euroregion Praděd. Vrbno pod Pradědem: Euroregion Praděd, 2007. ISBN 978-80-254-3018-7.

Weblinks 
 http://www.europradziad.pl
 http://www.europraded.cz

Einzelnachweise 

Praded
Region in Polen
Region in Tschechien